Die Basketball-Afrikameisterschaft 1964, die zweite Basketball-Afrikameisterschaft, fand vom 4. bis 8. März 1964 in Casablanca, Marokko statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Republik, die zum zweiten Mal in Folge, dazu noch ungeschlagen, den Titel erringen konnte. Erstmals nahmen die Mannschaften Malis, Palästinas, Senegals und Tunesiens teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert). Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team fünf Spiele absolvierte. Für einen Sieg bekam man zwei Punkte, für eine Niederlage dagegen einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Afrikameister 1964. Analog dazu wurden die übrigen Plätze ermittelt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks
1964 African Championship for Men – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()

1964
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1964
Sportveranstaltung in Casablanca